Les Vieilles Dames aux cent maisons est la quatre-vingt-sixième histoire de la série de bande dessinée Tif et Tondu d’Alain Sikorski (dessin) et Denis Lapière (scénario). Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au , puis dans le  de la série classique en 1995.

Univers

Résumé 
Elles sont trois vieilles dames à se partager cent maisons et beaucoup de haine, car elles n'aiment personne et on les déteste. C'est pourquoi, lorsque madame Lambrechts reçoit des menaces de mort, son fils engage Tif et Tondu pour la protéger. Mais "la Lambrechts" est abattue en pleine rue malgré la présence de Tif. Puis, malgré Tondu et Mona venus en renfort, c'est le tour de "la Grippe-Sou", poignardée chez elle ; mais ce meurtre-ci n'est-il pas motivé par le magot fabuleux qu'elle est censée détenir ?

Reste "la Colonelle", dans son manoir rempli des collections d'armes de son époux – armes qui, justement, pourraient être celles des crimes. Cela se confirme lorsque son majordome, inquiet des progrès des enquêteurs, décide de l'abattre avant de fuir dans la puissante voiture de sa maîtresse. Il y parvient presque, mais dans la poursuite avec le trio, il sort de la route. Hospitalisé, il avoue que, jadis ruiné par l'avidité des trois propriétaires, il avait juré de se venger en se faisant passer pour un domestique fidèle.

Par contre, il ignorait tout du magot. Ce dernier resurgit plus tard, lorsqu'on découvre que les poules de la Grippe-Sou ont avalé des diamants cachés dans leur poulailler. Tout le monde rêve dès lors de se faire une de ces poules miraculeuses.

Personnages 
 Tif, Tondu et Mona
 Madame Lambrechts et fils, la Grippe-Sou, la Colonelle
 Le majordome Antoine
 Les habitants et policiers

Lieu de l'intrigue 
L'histoire se déroule en Belgique, dans la province de Liège, et plus précisément à Tilff.

Historique

Publication

Revues

Album

Notes et références

Liens externes  
 
  
  

Album de bande dessinée sorti en 1995
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1995
Vieillesse dans l'art et la culture